Sette unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Challenger:

  – brigantino da 16 cannoni varato nel 1806 e perduto nel 1811
  – brigantino da 18 cannoni varato nel 1813 e radiato nel 1824
  – fregata da 28 cannoni varata nel 1826 e naufragata nel 1835
  – pirocorvetta varata nel 1858 e radiata nel 1880
  – incrociatore protetto della classe Challenger varato nel 1902 e radiato nel 1920
  – nave da ricerca varata nel 1931 e radiata nel 1954
  – nave supporto sommozzatori varata nel 1981 e radiata nel 1993